Утрине () је насеље у Србији у општини Ада у Севернобанатском округу. Према попису из 2011. има 906 становника (према попису из 2002. било је 1038 становника).

Демографија 
У насељу Утрине живи 829 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,7 година (38,8 код мушкараца и 42,7 код жена). У насељу има 413 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,51.

Ово насеље је скоро у потпуности насељено Мађарима (према попису из 2002. године), а у последња четири пописа, примећен је пад у броју становника.

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Ади
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији